El término F-100 puede referirse a:

 las fragatas F-100, buques antiaéreos empleadas actualmente por la Armada Española, también conocidas como Clase Álvaro de Bazán;
 el caza F-100, aeronave estadounidense de la década del 50, conocido como Super Sabre.
 el F-100, un avión comercial fabricado por el neerlandés Fokker.
 el motor F-100 un  turbofán con postcombustión fabricado por la compañía estadounidense Pratt & Whitney.
 El automóvil F-100  un modelo de camioneta (Pickup), de tamaño completo, fabricado por Ford Motor Company